Лунгавилла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.

Население составляет 2200 человек, плотность населения составляет 361 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 27053. Телефонный код — 0383.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта